Arnet steht für:
 Arnet Corporation, US-amerikanisches Unternehmen, bekannt für sein SmartPort-Rechnernetz
 argentinischer Internetdienstanbieter, Tochtergesellschaft von Telecom Argentina

Arnet ist der Familienname folgender Personen:
 Edwin Arnet (1901–1962), Schweizer Schriftsteller und Journalist
 Helene Arnet (* 1959), Schweizer Historikerin und Journalistin
 Jan Arnet (1934–2017), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Ruth Arnet (* 1962), Schweizer Rechtswissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Sina Arnet (* 2005), Schweizer Skispringerin

Siehe auch:
 Arneth
 Arnett